Christoph Thomas Scheffler
 Felix Anton Scheffler 
 János Scheffler
 Jens Scheffler
 Johann Scheffler
 Karl Scheffler 
 2485 Scheffler
 Schefflera